Крофтс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крофтс, Джеймс (позднее Джеймс Скотт, 1-й герцог Монмут и 1-й герцог Бакклейх; 1649—1685) — внебрачный сын Карла II и его любовницы, Люси Уолтер.
 Крофтс, Фримен Уиллс (1879—1957) — англо-ирландский детективный писатель.
  (род. 1953) — английский писатель.
 Эрнест Крофтс (1847—1911) — английский художник.